Kuba má více významů:
 domácí forma jména Jakub (, )

místní jméno
 Kuba – karibský ostrovní stát
 Kuba (ostrov) – hlavní ostrov karibského ostrovního státu Kuby
 Nachal Kuba – údolí v jižním Izraeli

příjmení osob
 Bohuslav Kuba (* 1952) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ a VRS
 Dušan Kuba (* 1955) – český fotbalista
 Filip Kuba (* 1976) – český hokejista
 František Kuba (1920–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ, tajemník KV KSČ v Plzni do roku 1968
 Jaroslav Kuba (* 1951) - český právník, bývalý poslanec
 Josef Kuba (1890–1944) – český kožešník a interbrigadista
 Karel Kuba (* 1961) – český fotbalista
 Ludvík Kuba (1863–1956) – český malíř, folklorista a spisovatel
 Martin Kuba (* 1973) – český lékař a politik ODS
 Oldřich Kuba (1925–2000) – český pedagog a ředitel Západočeské galerie v Plzni

kultura
 Kuba (film) – americký film z roku 1979 (režie Richard Lester, v hlavní roli Sean Connery)
 Kuba (hra) – stolní desková hra, odehrávající se na předrevoluční Kubě

jiné významy
 Kuba (jídlo) – staročeský lidový postní pokrm, nejčastěji připravovaný na Vánoce
 Kuba & Pilař architekti – brněnský architektonický atelier

Rozcestníky - příjmení